Неверовское — село в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Подлесного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Подлесный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 20 км, до центра муниципального образования Огарково — 22 км. Ближайшие населённые пункты — Фроловское, Редькино, Ивановское.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района